Обезьянинов, Андрей Петрович (1826—1906) — русский капитан 2 ранга, участник Крымской войны, Георгиевский кавалер.
 Обезьянинов, Николай Петрович (1824—1886) — русский вице-адмирал, участник Крымской войны и покорения Кавказа.